Langon, Gironde
 Langon, Ille-et-Vilaine
 Langon, Loir-et-Cher